— японське прізвище.

Відомі носії 
 Айдзава Сейші-сай ( 1781 —  1863) — японський політичний і науковий діяч, філософ, конфуціанець. Представник мітоської школи.
 Айдзава Кэйко ( 1963) — японська сейю.
 Айдзава Май — японська сейю.
 Айдзава Масаки ( 1965) — японський сейю.
 Айдзава Тійо ( 1939) — японська дівчина, що вбила свого батька-ґвалтівника.